Машьянов — фамилия; имеет женскую форму Машьянова.
 Машьянов, Геннадий Юрьевич (род. 1955) — советский и российский тренер по боксу.
 Машьянов, Николай Порфирьевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.